Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1980 го́да () — 59-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1980 году
Спорт в Литве в 1980 году
Чемпионат Литвы по футболу